XVII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Цзаочжуане с 17 по 26 мая 2012 года. В соревновании участвовало 14 команд, включая вторую команду Китая.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Команды

Китай 1 
 Ван Хао
 Ван Юэ
 Ли Чао
 Дин Лижэнь
 Юй Янъи

Индия 
 Кришнан Сашикиран
 Пентала Харикришна
 Паримарджан Неги
 Абхиджит Гупта
 Гита Нараянан Гопал

Китай 2 
 Чжоу Вэйци
 Чжоу Цзяньчао
 Чжао Цзюнь
 Вэнь Ян
Лоу Ипин

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
2012 год в шахматах